44. појединачно првенство САД у шаху одржано је у Денверу, од 31. октобра до 18. новембра 1998 год.

Табеле

Група А

Група Б

Полуфинале

Финале

Референце

Спољашње везе 

 Информација на сајту The Week In Chess (№ 208)
 Информација на сајту The Week In Chess (№ 209)
 Информација на сајту The Week In Chess (№ 210)
 Информација на сајту The Week In Chess (№ 211)

Првенства САД у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1998.